Bergs vatten kan syfta på:
Bergs vatten (Högås socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (22,2 ha)
Bergs vatten (Kville socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn